{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas = Jutsu
|listatecnicas =MokutonHokage-Shiki Jijun Jutsu: Kakuan Nitten SuishuDoton: Doryū DatsuDoton: Doryū JōhekiMoku Bunshin no jutsuShichūka no jutsuShichūrō no JutsuSuiton: Takitsubo no JutsuMokuton: jubaku EisouMokuton ∙ Hitsuji ∙ Jukai KotanMokuton: jubaku EisouMokuton: Mokujou hekiMokuton: Yukai HekiMokuton: MokuhengeMokuton: MokuhimoMokuton:Shinchuurou
Mokuton:Shinchuka no jutsuSuiton: Hahonryuu Suiton: Suihashi
|tipoextra1 =Estadísticas
|listaextra1 =
}}

 (nombre real ) es un personaje del manga y anime Naruto. Aparece durante la segunda parte del manga. Aunque originalmente apareció para sustituir temporalmente a Kakashi Hatake, después de este haber sufrido un desmayo al estrenar por primera vez el Mangekyō Sharingan en el rescate a Gaara, y hasta ahora toma una gran responsabilidad como líder del equipo de Naruto, Sakura y Sai, posteriormente se ha unido al equipo como un líder adicional.

Las técnicas que lo caracterizan son el Mokuton (elemento madera), técnica secreta utilizada únicamente por el Primer Hokage.

Yamato es fruto de la experimentación genética de Orochimaru. Este último, como parte de sus experimentos mientras aún estaba en Konoha, mezcló el ADN del Primer Hokage con el de 60 niños, y el único que sobrevivió fue Yamato. De esta forma heredó sus técnicas innatas, entre ellas el Mokuton y la habilidad de controlar Jinchūrikis.

Su nombre original es Kinoe (aunque no se sabe cual es su nombre original este es el que le puso Danzō) , ya que Yamato es un nombre en clave que le dio Tsunade, es una parte crucial en el entrenamiento para que Naruto se haga más fuerte e ir en búsqueda de un espía que tenía Sasori con Orochimaru, que resultó ser Kabuto, pero este ya era fiel al sannin; y no se pudo atrapar debido a la aparición de Orochimaru, Después de haberse reencontrado, Naruto, Sai, Sakura y Yamato regresan a Konoha sin haber logrado completar su misión de recuperar a Sasuke. Participa en la pelea de Hidan contra los equipos de Kakashi y de Shikamaru Nara. También en la pelea contra Tobi.

Después, Anko y Sai están en una misión tratando de ubicar a Kabuto, y Yamato percibe que el sello se rompió y que Naruto liberó 6 colas, haciendo que el grupo regrese a Konoha. Más tarde Yamato dice que fue más allá de lo serio cuando Naruto liberó 8 colas, luego menciona que ya no hay esperanza cuando Naruto por poco liberó las 9 colas,
sino fuera que Yondaime lo detuvo a tiempo.    

Luego de haber sido capturado por Kabuto en la batalla de la Isla Tortuga después de que obito usara su modo sabio quedó en poder de Madara Uchiha. Kabuto Yakushi afirma que a través de él se pueden crear más clones de Zetsu blanco y que además puede brindar información sobre el nueve colas, y aunque Yamato se negara a hablar, Madara podría controlarlo con su sharingan. Fue puesto en el árbol de células del primer Hokage para darle más poder a los Zetsus, dejándolo aparentemente muerto. 

Permaneció bajo el uso de Akatsuki durante los dos días de guerra, y luego fue usado como recipiente del clon de Zetsu llamado Tobi durante el enfrentamiento final, quien usaba el poder de Yamato para frenar el avance de las tropas de las Fuerzas Aliadas Shinobi. Cuando el Tsukuyomi Infinito fue activado, Tobi se desprendió de Yamato y lo dejó libre, solo para que este sea atrapado en el genjutsu también. Posteriormente, fue liberado de la técnica junto con el resto del mundo por Naruto y Sasuke.

Características 
Una de las características más graciosas de Yamato es que puede poner una cara de susto que aterroriza, sobre todo, a Naruto. Con esto, generalmente libera la tensión en el equipo de Kakashi. Físicamente, usa un protector especial, el cual le cubre los flancos de la cara y la barbilla (happuri). Puede transformar cualquier parte de su cuerpo en madera, eso se muestra cuando el nuevo equipo Kakashi se infiltra en la guarida de Orochimaru, Yamato usa uno de sus dedos para perforar la roca haciendo presión en una grieta y este cambia de forma y composición, haciéndose más grande y de madera. Mientras que psicológicamente, se caracteriza por tener una personalidad apacible y singular, además es un Shinobi muy inteligente, para lo que se refiere a misiones de infiltración, gracias a la manipulación de la tierra (doton) y su habilidad de tipo agua (suiton).

Se revela en un corto (de los que aparecen al final de cada capítulo) que Yamato se siente muy mal por la capacidad que tiene Kakashi de controlarlo, por lo que pasa sus preocupaciones estando en un bar con Asuma. Al estar borracho, Yamato tiene una apariencia muy cómica y habla de una forma nada apacible.

Tobi (Zetsu) 
Tobi (トビ, Tobi) fue uno de los primeros humanos afectados por el Tsukuyomi Infinito que se encontraban dentro de la Estatua Demoníaca del Camino Exterior, hasta que finalmente cuando Madara Uchiha lograra invocarla, fue sacado de la estatua por el Zetsu Negro e influenciado por el ADN de Hashirama Senju. Era un subordinado de Madara, y uno de los guardaespaldas de Obito, junto a Zetsu Blanco.

Misiones completas 
Rango D: 1872
Rango C: 3
Rango B: 7
Rango A: 1
Rango S: 11

Referencias 

Personajes de Naruto